Wang Te Cheng ou Wang Tiecheng (王铁成) é um mestre do círculo de arte marciais internas (Neijia)

Renomado mestre nas artes marciais chinesas, I-Chuan, Hsing-I Chuan e Tai Chi Chuan, possuindo mais de 57 anos de experiência, foi discípulo de Yao Zhong Xun, expoente da escola de Boxe da Mente (Yiquan - I-Chuan), e de Li Yong Zong e Yang De Mao, três dos melhores discípulos de Wang Xiang Zhai, além de por dois anos ter recebido instruções diretamente do mestre Wang Xiang Zhai.

Wang Te Cheng  lecionou no Brasil entre os anos de 1986 até 2005, quando retornou para Beijing, China, deixando seu filho mestre Wang Yong Jun como seu único discípulo, além de diversos alunos, entre eles alguns formados e autorizados a ensinar o Yiquan (I-Chuan) e Xingyiquan.

Ligações externas

 Zhan Zhuang pelo mestre Wang Te Cheng

Mestres de hsing-i chuan
Mestres de tai chi chuan